Zespół automatyki zabezpieczeniowej (ZAZ) - jest to zestaw złożony z przekaźników lub z zespołów przekaźnikowych, przeznaczony do kompletnego wyposażenia danego obiektu elektroenergetycznego (np. linii przesyłowej, transformatora, bloku energetycznego) w urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Bibliografia 
 "Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa", J. Żydanowicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, t. I-III, Warszawa 1979, 1985, 1987;

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa